Tasiilaartiip Immikkeertiva bezeichnet:
 Tasiilaartiip Immikkeertiva (Insel, Tasiilaartik, Ammassaliip Kangertiva), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Tasiilaartiip Immikkeertiva (Insel, Tasiilaartik, Sermilik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland